hrabstwo Northampton (ang. Northampton County) w USA, w stanie Karolina Północna
 hrabstwo Northampton (ang. Northampton County) w USA, w stanie Pensylwania
 hrabstwo Northampton (ang. Northampton County) w USA, w stanie Wirginia
 Northamptonshire – hrabstwo w Anglii